Weisbecker ist der Familienname folgender Personen:

 Allan C. Weisbecker (* 1948), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Surfer
 Joseph Weisbecker (1932–1990), US-amerikanischer Mikroprozessor- und Mikrocomputerforscher, Autor und Designer von Spielzeugen und Spielen
 Joyce Weisbecker (* 1958), US-amerikanische Ingenieurin und erste Frau in der Geschichte der Videospielentwicklung
 Ludwig Weisbecker (1915–1979), deutscher Professor für Innere Medizin
 Thomas Weisbecker (1949–1972), Mitglied der „Bewegung 2. Juni“
 Walter Weisbecker (1915–1996), deutscher Mundartdichter, Autor, Schriftsteller und Publizist

Siehe auch:

 Weißbecker